Pandolfo, es un nombre masculino de origen italiano que puede hacer referencia a: 

 Pandolfo Malatesta,
 Pandolfo II Malatesta,
 Pandolfo IV Malatesta,
 Pandolfo V Malatesta,
 Pandolfo Reschi.

Otros 
 Palo Pandolfo